Ленін:

 Ленін Володимир Ілліч (1870—1924) — революціонер, один із засновників більшовицької партії Росії.
 Ленін Ігор Михайлович — доктор техічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки РРФСР.
 Ленін Михайло Францович (1880—1951) — провідний актор Малого театру (Москва).